Сезон 2013/14 для Майами Хит стал 26-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.

Состав

Регулярный сезон

Юго-восточный дивизион

Восточная конференция

Сыгранные матчи

Плей-офф

Сетка

Сыгранные матчи

Первый раунд конференции

Полуфинал конференции

Финал конференции

Финал НБА

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 «Майами Хит» на сайте ESPN 
 2012/13 Сезон 2013/14 «Майами Хит», официальный сайт 

Сезоны Майами Хит
Майами Хит